Serena Williams e Venus Williams erano le detentrici del titolo. Hanno difeso il loro titolo battendo in finale Cara Black e Liezel Huber, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (finale)
  Serena Williams /  Venus Williams (campionesse)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (terzo turno)
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (terzo turno)
 Nadia Petrova /  Samantha Stosur (primo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (quarti)
 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (quarti)

 Elena Vesnina /  Zheng Jie (terzo turno) 
 Sania Mirza /  Virginia Ruano Pascual (terzo turno) 
 Alla Kudrjavceva /  Ekaterina Makarova (secondo turno) 
 Chuang Chia-jung /  Květa Peschke (secondo turno) 
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (secondo turno) 
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (semifinali) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Shannon Golds /  Marija Mirkovic
  Yayuk Basuki /  Kimiko Date Krumm
  Sally Peers /  Laura Robson
  Jarmila Groth /  Olivia Rogowska
  Monique Adamczak /  Nicole Kriz
  Alicia Molik /  Meghann Shaughnessy
  Sophie Ferguson /  Jessica Moore

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2010